Wild One o Wild Ones puede referirse a:

Música

Canciones 
 "The Wild One", una canción de Suzi Quatro del álbum Quatro.
 "Wild One", una canción de Dio del álbum Lock up the Wolves.
 "The Wild Ones", una canción de 1994 de Suede.
 "Wild One", una canción de Thin Lizzy del álbum Fighting'.'
 "The Wild One", una canción de 2008 de la banda Jet junto con Iggy Pop.
 "Wild Ones", un sencillo de Flo Rida lanzado en el 2011.
 "Wild One", una canción de Rooney lanzado en un EP titulado Wild One en 2009.

 Álbumes 
 The Wild One, un álbum de Sugarplum Fairy.
 Wild One (álbum de The Guess Who), 1972.
 Wild One: The Very Best of Thin Lizzy, un álbum de Thin Lizzy.
 The Wild Ones (álbum), un álbum del grupo Cockney Rejects lanzado en 1982.
 Wild One'', de Rooney lanzado en noviembre de 2009.
 Wild Ones (álbum), un álbum de Flo Rida lanzado en 2012.